Bygmester har flere specialiseringer:
 Bygmester - fx arkitekt
 Bygmester (nordisk mytologi)

Se også 
 Bygmesteren (spil) - se Nyborg Voldspil